Поромбка () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Бельский повят (силезский), Силезское воеводство. Население — 14 636 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Поселения 
 Поромбка
 Буякув
 Чанец
 Кобернице

Соседние гмины 
 Гмина Андрыхув
 Гмина Чернихув
 Гмина Кенты
 Гмина Козы
 Гмина Ленкавица

Ссылки 
 Официальная страница 

Гмины Силезского воеводства
Бельский повет Силезского воеводства